Fuli bezeichnet:

 Fuli (Fuchuan) (福利镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Fuchuan im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Fuli (Jixian) (福利镇), Großgemeinde im Kreis Jixian in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Fuli (Liling) (富里镇), Großgemeinde der Stadt Liling in der chinesischen Provinz Hunan
 Fuli (Yangshuo) (福利镇), Großgemeinde im Kreis Yangshuo im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Fuli (Yongqiao) (符离镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yongqiao in der chinesischen Provinz Anhui
 Fuli (Nanshan) (富力街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Nanshan in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Fuli (Hualien) (富里鄉), Landgemeinde im Landkreis Hualien auf Taiwan